Kilosa  ist eine Stadt in der Region Morogoro in Tanzania. Sie ist die Hauptstadt des Distriktes Kilosa.

Geografie

Lage 
Die Stadt liegt rund 300 Kilometer westlich von Daressalam in einer Höhe von 500 Meter über dem Meer. Bei Kilosa verlässt der Fluss Wami die im Westen liegenden Rubeho-Berge und fließt in der Ebene zwischen Rubeho-Bergen und der Uluguru-Gebirgskette nach Nordosten.

Klima 
Das Klima in Kilosa ist tropisch, Aw nach der effektiven Klimaklassifikation. Am wenigsten Niederschläge fallen in den Monaten Juni bis September, mehr als 200 Millimeter in den Monaten März und April. Die Durchschnittstemperatur schwankt zwischen 21,6 Grad Celsius im Juni und 26,2 Grad im Februar.

Name 
Der Name der Stadt lautete ursprünglich „Chilosa“. Während der deutschen Besatzung änderte sich der Name zu Kilosa, da dies für die Besatzungsmächte leichter auszusprechen war.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung wuchs im Durchschnitt zwischen 1978 und 2012 pro Jahr um 2,93 Prozent.

Infrastruktur 
 Bildung: In der Stadt befinden sich ein College, fünf weiterführende Schulen und elf Grundschulen.
 Gesundheit: Für die medizinische Betreuung sorgen ein Krankenhaus und vier Apotheken
 Eisenbahn: Kilosa ist eine Station der Tanganjikabahn von Daressalam nach Kigoma. Hier zweigt die Mikumi-Linie nach Süden ab. Diese Meterspur-Bahn wird seit 2017 um eine Normalspur-Bahn erweitert. Kilosa ist Teil des Abschnitts 2 von Morogoro nach Makutopora. Im September 2021 war die Strecke von Daressalam nach Kilosa zu 93 Prozent fertiggestellt.
 Straße: Durch Kilosa verlaufen drei unbefestigte Regionalstraßen. Eine nach Osten nach Morogoro, eine nach Nordwesten nach Dodoma und eine nach Süden nach Mikumi zur befestigten Nationalstraße T1.
 Flugplatz: Im Süden der Stadt liegt ein kleiner Flugplatz mit dem ICAO-Code HTKS.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ort in Afrika
Morogoro (Region)